А́йдзу () — японська власна назва.

Персоналії 
Айдзу — японське прізвище

Топоніми 
Айдзу — місцевість у Північно-Східній Японії, в префектурі Фукушіма.
Айдзу-Банґе
Айдзу-Вакамацу — місто у префектурі Фукушіма, центр місцевості Айдзу.
Айдзу-Місато
Мінамі-Айдзу
Нісі-Айдзу
Повіт Мінамі-Айдзу

Інше 
Календар Айдзу — японський календар розроблений у місті Айдзу-Вакамацу.
Смута в Айдзу — селянський виступ 1720 року в Айдзу.